Zapf steht für:
 Zapf (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Zapf ist der Name folgender Unternehmen:
 Zapf Creation AG, Spielwarenhersteller in Rödental
 Zapf (Bauunternehmen), Hersteller von Betonprodukten in Bayreuth
 Zapf Umzüge, Umzugs- und Logistikunternehmen in Berlin
 Hutmacher Zapf, Hutmanufaktur in Österreich

ZaPF steht als Abkürzung für:
 ZaPF, Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften

Siehe auch:
 Zapfe
 Burkard Zapff (* 1960), deutscher Theologe und Alttestamentler

Abkürzung